

Fumetto 
Mega – testata a fumetti Disney

Geografia 
Mega – città dell'Etiopia
Mega – circoscrizione della Tanzania

Informatica 
Mega – sito di file hosting sviluppato da Kim Dotcom
Megabyte – unità di misura dell'informazione o della quantità di dati

Metrologia 
Mega – prefisso del Sistema internazionale di unità di misura

Televisione 
Mega – rete televisiva privata cilena
Mega – rete televisiva spagnola
Mega – rete televisiva ucraina
Mega Channel – canale televisivo greco, visibile in Grecia e a Cipro

Altro 
Acronimo per Marx-Engels-Gesamtausgabe, la collezione completa delle opere di Marx and Engels in tedesco,